Certosa ima više značenja:
 Certosa, Bolzano
 Certosa, Brindisi
 Certosa, Cuneo
 Certosa, Latina
 Certosa, Vibo Valentia